Ackern steht für:
 pflügen, siehe Pflug #Pflügen

van Ackern ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus van Ackern (* 1941), deutscher Anästhesist

Siehe auch:
 van Ackeren